Les Vainqueurs peut désigner :

 Les Vainqueurs (), film britannique de Carl Foreman sorti en 1963 ;
 Les Vainqueurs, trilogie d'Olivier Py écrite en 2005.

Voir aussi